Spechtvogels (Piciformes) zijn in de huidige systematiek een orde van de vogels die bestaat uit negen families, waaronder de baardvogels, spechten en de toekans.

Taxonomie
 Bucconidae (Baardkoekoeken)
 Capitonidae (Amerikaanse baardvogels of baardvogels van de Nieuwe Wereld)
 Galbulidae (Glansvogels)
 Indicatoridae (Honingspeurders)
 Lybiidae (Afrikaanse baardvogels)
 Megalaimidae (Aziatische baardvogels)
 Picidae (Spechten)
 Ramphastidae (Toekans)
 Semnornithidae (twee soorten: tandsnavelbaardvogel en toekanbaardvogel)

In het DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels van Hackett et al. (2008) is de groep in zijn geheel ingebed binnen wat traditioneel de scharrelaarvogels genoemd wordt. Daarmee zijn zij een onderdeel van de 'landvogels' waartoe ook de zangvogels behoren.

De oorsprong van de Piciformes ligt vermoedelijk in de Oude Wereld. De ontwikkelingslijn van de glansvogels en baardkoekoeken (Galbulae) splitste zich al vroeg af van de Pici, die de overige families omvat. De oudst bekende stamvorm van de Pici is Picavus en van de Galbulae Jacamatia, die beide tijdens het Oligoceen leefden.